Pavy est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (), chevalier anglais ;
 Annette Pavy (née en 1944), actrice française ;
 Béatrice Pavy (née en 1958), femme politique française ;
 Françoise Pavy, actrice française ;
 Joseph-Marie Pavy (1766–1839), homme politique français ;
 Louis Pavy (1842–1927), carme déchaux belge ;
 Louis-Antoine-Augustin Pavy (1805–1866), évêque catholique français ;
 Octave Pavy (1844–1884), médecin et explorateur arctique français.

Notes et références